Les Japonais ont une grande admiration pour la nature de leur pays, et il n'est pas étonnant qu'ils aient souvent représenté les animaux qui les entourent sur leurs timbres.

Cet article tente de recenser, d'identifier et de classer les espèces de mammifères japonais qui apparaissent sur les timbres du Japon et sur ceux de quelques autres pays qui ont représenté des scènes japonaises.

Chaque espèce est suivie de la liste des timbres qui la figurent, avec dans l'ordre l'année d'émission, la valeur faciale et, entre parenthèses le numéro dans les catalogues (M = Michel, Sc = Scott, SG = Stanley et Gibbon, YT = Yvert et Tellier)

 Pteropodidae
 Roussette de l'archipel d'Ogasawara (Pteropus pselaphon) 
 1974, 20 y. 
 Cercopithecidae
 Macaque japonais (Macaca fuscata) - Japonais saru
 1973, 20 y.
 1989, 62 y. (source chaude ; timbre de préfecture)
 13/10/1999, 80 y. (timbre de la préfecture de Nagano) 
 Leporidae
 Lapin des Ryūkyū (Pentalagus furnessi) - Japonais amami-no-kuro-usagi
 1974, 20 y.
 Madagascar, 1975, 40 f. (YT 568)
 Lapin (Oryctolagus cuniculus)
 1998, 80 y. (YT 2430)
 Ochotonidae
 Ochotona hyperborea yesoensis - Japonais naki-usagi ("lièvre siffleur")
 Libéria, 1971, 15 c.
 Sciuridae
 Ecureuil volant (Pteromys volans orii) - Japonais momonga
 5/2/2002, 80 y. (timbre de préfecture) (représente la sous-espèce Pteromys volans orii) 
 Ecureuil de Sibérie (Tamias sibiricus lineatus) - Japonais shima-risu 
 1968, 15 y.
 3/3/1995, 80 y. (sous-espèce Tamias sibiricus lineatus ; japonais ezo shimarisu ; timbre de la préfecture d'Hokkaido)
 Canidae
 Chien (Canis lupus familiaris) - Japonais inu
 1952, 2 y. (chien akita)
 1998, 80 y. (YT 2426)
 2000, 50 y. (chien Taro, terre-neuve)
 2000, 50 y. (chien Taro, terre-neuve)
 , 50 y. (chien akita)
 , 80 y. + 3 y. (chien shiba)
 Chien viverrin (Nyctereutes procyonides) - Japonais tanuki
 1989, 62 y. (timbre de préfecture)
 Renard (Vulpes vulpes) - Japonais kitsune 
 1992, 62 y. (timbre de la préfecture d'Hokkaido)
 25/6/1999, 80 y. (timbre de la préfecture d'Hokkaido)
 Ursidae
 Ours brun (Ursus arctos) - Japonais kuma, higuma 
 Libéria, 1971, 5 c. (sous-espèce Ursus arctos yesoensis ; scène se situant dans l'île d'Hokkaido)
 Mustelidae
 Zibeline (Martes zibellina) - Japonais kuro-ten
 6/2/2001, 80 y. (sous-espèce Martes zibellina brachyura ; timbre de la préfecture d'Hokkaido)
 Hermine (Mustela erminea) - Japonais okojo
 30/5/1997, 50 y. (sous-espèce Mustela erminea orientalis ; timbre de préfecture) 
 23/7/1999, 50 y. (timbre de la préfecture d'Hokkaido)
 Loutre japonaise (Lutra nippon) - Japonais nihon-kawa-uso
 1974, 20 y.
 Loutre de mer (Enhydra lutris) - Japonais rakko
 , 80 y.
 Felidae
 Chat d'Iriomote (Prionailurus bengalensis iriomotensis) - Japonais iriomote-yamaneko
 1974, 20 y.
 Chat domestique - Japonais neko
 1979, 50 y.
 1988, 40 y.
 1998, 80 y. (YT 2427)
 Phocidae
 Phoque (Phoca largha) - Japonais gomafu-azarashi
 1993, 62 y. (timbre de la préfecture d'Hokkaido)
 Physeteridae
 Cachalot (Physeter macrocephalus) - Japonais matsukoukujira
 2000, 50 y. (scène dans l'archipel d'Ogasawara ; timbre de la préfecture de Tokio)
 Baleine
 1956, 5 y.
 1991, 62 y. (enfant sur une baleine ; timbre de préfecture)
 Dugongidae
 Dugong (Dugong dugon) - Japonais jugon
 Ryūkyū, 1966, 30 c. (YT 136)
 Equidae
 Cheval - Japonais uma
 1966, 65 y. (cheval d'argile) (SG 1062) 
 1998, 80 y. (fête du cheval ; timbre de préfecture) (YT 2439)
 Suidae
 Sanglier (Sus scrofa leucomystax) - Japonais inoshishi
 1970, 7 y. (artisanat)
 1982, 40 y.
 1994, 50 y. + 3 Y; (papier mâché)
 1994, 50 y.
 1994, 80 y. + 3 y. (jouet)
 1994, 80 y.
 Cervidae
 Cerf sika (Cervus nippon) - Japonais shika
 1922, ? (sous-espèce Cervus nippon centralis ; mont Fuji et cerf sika)
 1922, ? (sous-espèce Cervus nippon centralis ; mont Fuji et cerf sika)
 1922, ? (sous-espèce Cervus nippon centralis ; mont Fuji et cerf sika)
 1922, ? (sous-espèce Cervus nippon centralis ; mont Fuji et cerf sika)
 1922, ? (sous-espèce Cervus nippon centralis ; mont Fuji et cerf sika)
 1922, ? (sous-espèce Cervus nippon centralis ; mont Fuji et cerf sika)
 1922, ? (sous-espèce Cervus nippon centralis ; mont Fuji et cerf sika)
 1922, ? (sous-espèce Cervus nippon centralis ; mont Fuji et cerf sika)
 1960, 10 y.
 Liberia, 1971, 2 c. (Cervus nippon yesoensis ; scène se situant dans l'île d'Hokkaido)
 1971, 10 y.
 Madagascar, 1975, 125 f. (sous-espèce des Ryūkyū Cervus nippon keramae) (YT PA 157) 
 1994, 50 y. (sous-espèce Cervus nippon yesoensis ; timbre de la préfecture d'Hokkaido)
 28/7/1995, 80 y. (sous-espèce de Yaku Cervus nippon yakushimae) 
 1/7/1999, 50 y. (sous-espèce d'Hokkaido Cervus nippon yesoensis ; timbre de la préfecture d'Hokkaido)
 Bovidae
 Serow japonais (Naemorhedus crispus) - Japonais kamoshika
 1952, 8 y.
 Bœuf (Bos primigenius taurus) - Japonais oushi
 Ryūkyū, 1960, 1 c. 1/2 (combat de taureaux) (YT 81)
 1968, 15 y.
 Mouton - Japonais hitsuji
 1979 (20 y.)

Voir aussi 
Faune du Japon sur timbres

Mammifère